Stora Kolsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Kolsjön (Borås socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,  (7,47 ha)
Stora Kolsjön (Örsås socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,

Se även
Kolsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn